Arnaud Durandeau, född 14 januari 1999, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till New York Islanders i National Hockey League (NHL) och spelar för Bridgeport Islanders i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Bridgeport Sound Tigers i AHL; Worcester Railers i ECHL samt Halifax Mooseheads i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Durandeau draftades av New York Islanders i sjätte rundan i 2017 års draft som 165:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Arnaud Durandeau NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Arnaud Durandeau hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Idrottare från Montréal
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Lions du Lac St-Louis
Spelare i Halifax Mooseheads
Spelare valda i NHL Entry Draft 2017
Spelare valda av New York Islanders i NHL Entry Draft
Spelare i Bridgeport Sound Tigers
Spelare i Worcester Railers
Spelare i Bridgeport Islanders
Spelare i New York Islanders